Под названием «Красная палатка» известен ледовый лагерь арктической экспедиции У. Нобиле, потерпевшей крушение в 1928 году.

 «Красная палатка» — советско-итальянский кинофильм 1969 года.
 «Красная палатка» — роман Юрия Нагибина.